Ханс-Йоахим Бёмер (; ) — немецкий гребец, выступавший за сборную ГДР по академической гребле в 1960-х и 1970-х годах. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Йоахим Бёмер родился 1 октября 1940 года в Берлине. Заниматься академической греблей начал в 1953 году, проходил подготовку в столичном спортивном клубе «Динамо».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1966 года, когда вошёл в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Бледе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок — уступил в финале экипажам из Западной Германии и Советского Союза.

В 1969 году в парных одиночках стал серебряным призёром на чемпионате Европы в Клагенфурте, пропустив вперёд аргентинца Альберто Демидди.

На мировом первенстве 1970 года в Сент-Катаринсе выиграл серебряную медаль в парных двойках, финишировал здесь позади команды из Дании. В следующем сезоне в той же дисциплине был лучшим на европейском первенстве в Копенгагене. За это выдающееся достижение по итогам сезона был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» в бронзе.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене — вместе с напарником Хансом-Ульрихом Шмидом занял третье место в зачёте парных двоек, пропустив вперёд только экипажи из СССР и Норвегии — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

После завершения спортивной карьеры изучал политологию, затем работал криминологом в полиции района Кёпеник. Был женат на двукратной чемпионке Европы по академической гребле Ирмгард Бренденаль.

Умер 28 декабря 1999 года в Берлине в возрасте 59 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Йоахим Бёмер   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в бронзе